Schmid kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernand Schmid
 Michael Schmid
 Ernst Ehrhard Friedrich Wilhelm Schmid

Robotskapade auktorsförkortningar